Dywizjony artylerii Wojska Polskiego noszące numer 18:

 18 Dywizjon Artylerii Ciężkiej 1937-1939
 18 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej 1945-1957
 18 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej 1951-1989 
 18 Dywizjon Artylerii 1967